Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Yūgiri :
 le Yūgiri, un destroyer de classe Murakumo lancé en 1899 et détruit en 1922 ;
 le Yūgiri, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1930 et coulé en 1943 ;
 le Yūgiri, un destroyer de classe Asagiri lancé en 1987 et toujours en service.

Yūgiri